Escaravelho
Volkswagen Fusca